Pod jménem Kundera se skrývá více významných osob:

 Ludvík Kundera (1920–2010) – český básník, dramatik, prozaik, překladatel (bratranec Milana Kundery)
 Ludvík Kundera (muzikolog) (1891–1971) – český muzikolog, otec Milana a strýc Ludvíka
 Milan Kundera (* 1929) – česko-francouzský spisovatel (bratranec Ludvíka Kundery a syn Ludvíka Kundery, muzikologa)
 Rudolf Kundera (1911–2005) – český malíř žijící ve Francii